Název Herálec má více sídel:
 Herálec (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Herálec (zámek) – kulturní památka, slouží jako hotel
 Herálec (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Český Herálec – část obce Herálec, do roku 1950 samostatná obec

Externí odkazy